Andělská Hora kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Andělská Hora (okres Bruntál)
 Andělská Hora (okres Karlsbad)